Шашави петак () амерички је фантастично-хумористички филм из 2003. године, редитеља Марка Вотерса и сценаристкиња Хедер Хач и Лесли Диксон, темељен на истоименом роману из 1972, ауторске Мери Роџерс. Главне улоге играју Џејми Ли Кертис као мајка и Линдси Лохан као ћерка, чија тела замењује магични кинески колачић судбине.

Филм је издат 6. августа 2003. године, дистрибутера -{Walt Disney Pictures}--а и -{Buena Vista Pictures}--а. Филм је добио углавном позитивне критике критичара, уз похвале за наступе, а зарадио је преко 160 милиона долара, наспрам буџета од 26 милиона долара. Филм је такође донео Кертисовој номинацију за Златни глобус за најбољу глумицу у играном филму – мјузикл или комедија. Трећа је филмска адаптација романа -{Disney}--ја, после филм из 1976, у коме играју Барбара Харис и Џоди Фостер, и телевизијског филма из 1995, у коме играју Шели Лонг и Габи Хофман.

Радња
Амбициозна тинејџерска музичарка, Ана Колман, живи са својом мајком терапеутом-удовицом, Тес, и млађим братом, Харијем. Тес се спрема да се уда за свог вереника, Рајана, кога Ана није у потпуности прихватила због очеве смрти три године раније.

У школи, Анин наставник енглеског, господин Елтон Бејтс, неправедно се односи према њој, дајући јој негативну оцену при сваком задатку без обзира на њен труд. Она се такође свађа са Стејси Хинкхаус, својом бившом најбољом пријатељицом, а тренутном непријатељицом. Ана је заљубљена у члана школског особља, Џејка, кога њена мајка не одобрава. Ана свира гитару у бенду -{Pink Slip}-, који има заказану аудицију за свирку у -{House of Blues}--у, исте вечери када је проба венчања, па Тес забрањује Ани да иде. На вечери у кинеском ресторану Пеј-Пеј, њих две се жестоко посвађају. Пеј-Пејива мајка прекида њихову свађу како би им дала колачиће судбине. Обе одлазе у одвојене собе, читају своје судбине наглас и одмах осећају интензиван земљотрес на који остатак посетилаца ресторана не зна.

Следећег јутра, Ана и Тес пробуде се у телима једна друге. „Ана” (Тес у телу своје ћерке) мора да иде у школу и почиње да разуме ћеркине јаде. Она препознаје господина Бејтса као старог школског друга из разреда, који досађује Ани јер је њена мајка одавно одбила његов позив за матуру. „Ана” прети да ће пријавити господина Бејтса школском одбору уколико не престане са својим неправедним третманом. У међувремену, „Тес” (Ана у телу своје мајке), након што је преобразила своје ново тело, има потешкоћа да се носи са пацијентима. За време ручка, „Ана” и „Тес” се враћају у ресторан, али Пеј-Пеј објашњава да ће само показивање несебичне љубави једно према другом вратити магију.

„Тес” присуствује Харијевој родитељској конференцији, где чита састав о томе колико се он заиста диви Ани, и одлучује да буде љубазнија према њему. „Ана” покушава да се искупи са Стејси, али јој Стејси намешта превару на тесту и „Ана” бива послата у казну. Када Џејк примети да се „Ана” искрада из казне, нуди јој помоћ да заврши тест. Џејк одводи „Ану” у собу за списе у учионици и она схвата да га је погрешно проценила, али он губи своју заљубљеност у „Ану” након што она саботира Стејсиин тест бришући већину одговора и написавши „Ја сам ГЛУПА!”. Рајан изненађује „Тес” интервјуом за ток-шоу у којем разговара о њеној најновијој књизи о психологији. Да би прикрила чињеницу да није прочитала књигу, „Тес” се упушта у забавну тираду о старењу. „Ана” и Џејк гледају интервју на телевизији и док је она посрамљена, он је импресиониран. „Тес” наилази на Џејка на његовом другом послу, у кафићу, и везују се једно за друго због своје омиљене музике.

На пробној вечери, Анине другарице из бенда покушавају да убеде „Ану” да се искраде на аудицију, али их обезбеђење ухвати. Рајан изненађујуће даје „Ани” дозволу да оде, објашњавајући да само жели да га деца прихвате, и позива „Тес” да подржи бенд, коначно је освојивши. Пошто „Ана” не може да свира, „Тес” свира гитару у бекстејџу, док се „Ана” само претвара да свира. Схвативши таленат музике своје ћерке, „Ана” обећава да ће се према ћеркином бенду односити са више поштовања, а током наступа, Џејк се поново заљубљује у „Ану” када је види како наступа.

Вративши се на пробну вечеру, „Ана” каже „Тес” да замоли Рајана да одложи венчање, како њена ћерка не би морала да се уда за њега у телу своје мајке. Уместо тога, „Тес” предлаже здравицу, коначно прихватајући Рајана због тога колико чини њену маму срећном. Овај чин несебичне љубави враћа Анина и Тесина тела. Тес и Рајан се касније венчају, она и Ана се коначно помире, а Ана и Џејк почињу да се забављају уз Тесино одобрење.

На венчању, Пеј-Пеј примећује да њена мајка нуди Анином деди, Алану, и Харију два колачића судбине након што их је видела како се свађају. Она јури и ухвати се у коштац с њима, и уздахне од олакшања када је успе да зграби колачиће. Током завршне шпице, Ана свира са својим бендом на Рајановом и Тесином венчању.

Улоге

|-
| Џејми Ли Кертис || Тес Колман
|-
| Линдси Лохан || Ана Колман
|-
| Харолд Гулд || Алан Колман
|-
| Чад Мајкл Мари || Џејк
|-
| Марк Хармон || Рајан Волво
|-
| Стивен Тоболовски || Елтон Бејтс
|-
| Рајан Малгарини || Хари Колман
|-
| Кристина Видал || Меди
|-
| Хејли Хадсон || Пег
|-
| Розалин Чао || Пеј-Пеј
|-
| Лусил Сунг || Пеј-Пејина мајка
|-
| Џули Гонзало || Стејси Хинкхаус
|-
| Вили Гарсон || Еван
|-
| Дајна Вотерс || Доти Робертсон
|-
| Кејден Бојд || Џо
|-
| Кристофер Гест || г. Колман
|}

Референце

Спољашње везе

 
 
 

Филмови 2003.
Филмови на енглеском језику
Амерички филмови
Амерички фантастични филмови
Амерички хумористички филмови
Филмови студија Walt Disney Pictures